Pfarrkirche Leopoldstadt steht für:

 Evangelische Verklärungskirche (Wien)
 mehrere katholische Pfarrkirchen in Wien-Leopoldstadt, siehe Liste der Pfarren im Stadtdekanat 2/20 (Erzdiözese Wien)